Moosholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Ingeborg Moosholzer, bayerische Volksschauspielerin
 Josef Moosholzer (1932–2004), deutscher Schauspieler